Ву́ков — фамилия. Известные носители:
 Вуков, Ивица (1970) — сербский футболист, нападающий.
 Вуков, Боривой (1929—2010) — югославский борец классического стиля.